L'Estádio da Capital do Móvel è uno stadio di calcio situato a Paços de Ferreira, in Portogallo. Ha una capienza di 5.172 posti e ospita le partite in casa del Paços de Ferreira.

Collegamenti esterni 
 
 

F.C. Paços de Ferreira
Calcio a Paços de Ferreira
Impianti sportivi di Paços de Ferreira